Гербы муниципальных образований России :

 Герб Александрова (Владимирская область) — город Александров во Владимирской области.
 Герб Александрова (Орловская область) — посёлок в Корсаковском районе Орловской области.